Люсса (Ардеш) (фр. Lussas) — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.
 Люсса (Крёз) (фр. Lussat) — коммуна во Франции, в департаменте Крёз.